Maya Bundt (* 1971) ist eine Schweizer Managerin und Physikerin aus Adliswil.

Karriere 
Bundt studierte Umweltwissenschaften an der Universität Bayreuth und promovierte in Bodenphysik an der ETH Zürich. Sie startete ihre Karriere als Strategieberaterin bei der Boston Consulting Group. Seit 2003 ist sie in verschiedenen leitenden Positionen beim Rückversicherungs-Konzern Swiss Re tätig, aktuell als Leiterin Cyber & Digital Strategy. Dabei ist sie für die Entwicklung und Implementierung der globalen Cyber-Strategie verantwortlich. Ausserdem beschäftigt sich Maya Bundt mit technologischen Entwicklungen und dem Einfluss der zunehmenden Digitalisierung auf Risiken für Individuen, die Wirtschaft und die Gesellschaft. Sie ist zudem eine gefragte Keynote-Speakerin zu Digitalisierung, Cyber-Risiken und Leadership. Sie führt die Cyber-Arbeitsgruppe des Schweizerischen Versicherungsverbandes und ist Mitglied der Kommission Cyber Security von ICTswitzerland. Sie ist ausserdem Mitglied des Global Future Councils for the Digital Economy and Society des World Economic Forums. Seit 2017 ist sie Verwaltungsrätin der Valiant Bank.

Publikationen 
The top Cyber Risks for Insurers

Einzelnachweise 

Manager (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1971
Frau